Gandolfo peut faire référence à :

Toponyme 
 Castel Gandolfo, commune italienne

Patronyme 
 Antonino Gandolfo (1841-1910), peintre italien
 Giuseppe Gandolfo (1792-1855), peintre italien